Karl Geldner ist der Name folgender Personen:

*Karl Geldner (Politiker) (1927–2017), deutscher Politiker (FDP), Bundestagsabgeordneter
Karl Friedrich Geldner (1852–1929), deutscher Orientalist und Linguist